Nico Romero (Cáceres, Extremadura, 8 de marzo de 1983) es un actor español conocido por sus papeles de Jesús Ridruejo en Bandolera, Simón Lozano en Ciega a citas y como Pablo y Julio Santos en Las chicas del cable.

Biografía  
Estudiante de enfermería y enfermero de urgencias en Italia, Nico Romero decidió formarse como actor, haciéndolo principalmente con el maestro argentino Fernando Piernas, y en el Instituto del Cine de Madrid donde se diplomó en Interpretación para Cine y Televisión. Además ha realizado diversos talleres con nombres como Andrés Lima, Claudio Tolcachir o Manuel Morón.

Filmografía

Televisión

Largometrajes 
 Perro flaco, reparto. Dir. Ernesto Martín Sacristán (2010)
 La reina de tapas, reparto. Dir. Daniel Diosdado (2012) 
 Cuento de verano, como Olmo. Dir. Carlos Dorrego (2015)
 Veneciafrenia, como Alfonso. Dir. Álex de la Iglesia (2021)

Cortometrajes 
 Las desventuras del Dr. Delia, como Nicolás Levoti. Dir. Andrés Paduano (2010) 
 7 días, reparto. Dir. Paolo Jarè (2011) 
 Smartphone, reparto. Dir. Carlos Therón (2012) 
 Poli&Cía, como Aguilar. Dir. Irene Lucas, Víctor López, Alejandro Olvera y Tomás Pallín Pérez de Uribe (2013)
 Los pies fríos, como Jacobo. Dir. Guillermo Guerrero (2015)
 Couchsurfing, como Nico. Dir. Juan Trueba (2016) 
 7 camas, como Eduardo. Dir. Pedro Moreno del Oso (2016)

Teatro 
 La noche de Massiel, como José. Dir. Marcelo Soto (2012) 
 Delirio. Dir. Rubén Ochandiano (2012)
 Que nadie se mueva. Dir. Esteban Roel. Garaje Lumière (2012) 
 Antígona. Dir. Rubén Ochandiano y Carlos Dorrego. Teatro Español (2013) 
 ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, como Marcos. Dir. Jota Linares. Teatro Lara (2015-2016)

Premios y nominaciones 
 Premio del público en el Festival de Cortometrajes Viart de Venezuela por su papel en el cortometraje Las desventuras del doctor Delia.

Referencias  
 

Actores de la provincia de Cáceres
Nacidos en Cáceres